Priapulus är ett släkte av djur som beskrevs av de Lamarck 1816. Priapulus ingår i familjen Priapulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snabelsäckmaskar
Priapulus